Ve fotbale nejvyšší úrovně dosáhlo již 30 hráčů během své kariéry 500 nebo více gólů, podle výzkumu (ve většině případů) Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Do úvahy se berou pouze ti, kteří po většinu své kariéry působili ve fotbale nejvyšší úrovně. Níže uvedené pořadí zohledňuje branky vstřelené v oficiálních zápasech hraných s národními týmy a kluby ve všech divizích.

Seznam 
Aktualizováno k 27. únoru 2023.

Jednomu týmu

Aktivní hráči 
Seznam aktivních hráčů, kteří ve své dosavadní kariéře vstřelili alespoň 400 gólů v oficiálních utkáních. Níže uvedený seznam zohledňuje góly vstřelené v oficiálních zápasech hraných s národními týmy všech věkových úrovní a kluby ve všech divizích.

K 20. březnu 2023

Reference 

Fotbalové seznamy